Редик има више значења:
 Редик (Флорида)
 Редик (Илиноис)